El término Caravelle puede referirse a: 

 La península de La Caravelle en la isla de Martinica, o a

dos modelos de aeronave producidos por la firma francesa Sud Aviation:

 Sud Aviation Caravelle
 Sud Aviation Super-Caravelle
 Renault Caravelle